Pueblos de España puede referirse a:
Pueblo español.
Pueblo español según la Constitución.
Entidades de población de España.
Municipios de España.
Pueblos de España según la Constitución, un concepto jurídico-político paralelo al de pueblo español según la Constitución y al de nación española.
Pueblos prerromanos, en la Edad Antigua.
Etnografía de España.

Notas